Plenken bezeichnet:

 im Netzjargon das Setzen eines Plenks, also eines typografisch falschen Leerzeichens vor einem Satzzeichen
 Plenken (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern